Крапивинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Крапивинском районе Кемеровской области России. 

Административный центр — посёлок Крапивинский (входит в состав Крапивинского городского поселения).

История 
Крапивинское сельское поселение образовано 17 декабря 2004 года в соответствии с Законом Кемеровской области № 104-ОЗ.

Население

Состав

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения

Муниципальные образования Крапивинского района
Упразднённые сельские поселения Кемеровской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году